Хампшир () — округ в США, в штате Массачусетс. По оценке Бюро переписи населения США, в 2011 году в округе проживало 157 822 человека.

История 
Округ Хампшир был образован в 1662 году выделением из округа Мидлсекс провинции Массачусетс-Бэй. Как и некоторые другие округа штата, Хампшир является и исторической местностью, и территориальной единицей. Собственного правительства округ не имеет, большинство функций были переданы управлению штата в 1999 году, однако шериф и некоторые региональные официальные должности до сих пор избираются голосованием в рамках округа.

Населённые пункты 
В состав некоторых городов входят деревни, выделяемые как статистические единицы, однако фактически они неотделимы от городов.
 Амхерст
 Амхерст-Сентер (деревня Амхерста)
 Кашмен (деревня Амхерста)
 Норт-Амхерст (деревня Амхерста)
 Саут-Амхерст (деревня Амхерста)
 Белчертаун
 Честерфилд
 Каммингтон
 Истгемптон
 Энфилд (затоплен при создании водохранилища Куоббин)
 Гошен
 Гранби
 Гринвич (затоплен при создании водохранилища Куоббин)
 Хедли
 Хетфилд
 Хантингтон (ранее назывался Норвич)
 Мидлфилд
 Нортгемптон
 Лидс (деревня Нортгемптона)
 Флоринс (деревня Нортгемптона)
 Пелем
 Плейнфилд
 Прескотт (затоплен при создании водохранилища Куоббин)
 Саут-Хедли
 Саут-Хедли-Фолс
 Саутгемптон
 Уэр
 Уэстгемптон
 Уильямсберг
 Хейденвилл (деревня Уильямсберга)
 Уортингтон

Примечания 

Округа Массачусетса